Landsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Landsberger (1876–1933), Jurist, Schriftsteller
 Benno Landsberger (1890–1968), Assyriologe
 Franz Landsberger (1883–1964), Kunsthistoriker
 Hans Landsberger (1890–1941), deutscher Komponist und Stummfilmkomponist
 Heinrich Landsberger (1862–1917), deutscher Schriftsteller
 Henry A. Landsberger (1926–2017), US-amerikanischer Soziologe
 Hugo Landsberger (1861–1939), deutscher Schriftsteller
 Jermaine Landsberger, deutscher Jazz-Organist und Pianist
 Johann Friedrich Landsberger (1649–1711), deutscher Kaufmann

Landsberger ist auch Bestandteil des Namens von Gebäuden und Straßen:
 Landsberger Tor, historische Gebäude mehrerer Orte, Wohngebiet in Berlin
 Landsberger Allee, Straße in Berlin
 Landsberger Arkaden, geplantes Einkaufszentrum, Investruine, jetzt Hotel in Berlin
 Landsberger Hof, Stadtpalais in Arnsberg

Landsberger steht zudem für:
 Landsberger Renette, einer Apfelsorte

Siehe auch:
 Landsberg
 Landesberger